Paul Telfer (acteur), Schots acteur
Paul Telfer (voetballer), Schots voetballer

Wikipedia:Doorverwijspagina